Richard Weisz ist der Name folgender Personen:

* Richárd Weisz (1879–1945), ungarischer Ringer und Gewichtheber
 Richard Weisz, Pseudonym von David Mamet (* 1947), US-amerikanischer Drehbuchautor, Dramatiker, Filmregisseur und Schriftsteller